Jméno Adamov může označovat:
sídlo v Česku
 město Adamov, město v okrese Blansko,
 obec Adamov (okres České Budějovice), obec v okrese České Budějovice,
 obec Adamov (okres Kutná Hora), obec v okrese Kutná Hora,
 Adamov (Trutnov), část města Trutnov v okrese Trutnov,
 Adamov (Karlovice), samota u Karlovic v okrese Bruntál (katastrální území Adamov u Karlovic),
 Adamov (Staré Město), samota u Starého Města v okrese Šumperk.

sídlo na Slovensku
 Adamov (Gbely), část města Gbely v Trnavském kraji.

příjmení
 Adamov (příjmení) – příjmení více osob

Externí odkazy